Pela Lei da Casa Real de 1930, os membros da casa real jugoslava são:
o rei
a rainha
Os ascendentes masculinos do rei e as respectivas esposas
Os irmãos do rei, descendentes masculinos e respectivas esposas
As irmãs e filhas do rei até casarem
Descendentes masculinos do príncipe Paul (filhas e netas até casarem)

De acordo com a Lei da Casa Real, as princesas deixam de ser membros da casa real quando se casarem. Alexandre Karadjordjevitch (em servo-croata, Aleksandar Karađorđević / Александар Карађорђевић (Londres, 17 de julho de 1945) é o príncipe-herdeiro e atual pretendente aos tronos da Iugoslávia (extinta) e da Sérvia. Ele manteve o título cerimonial de Príncipe-Herdeiro da Sérvia e da Iugoslávia.

Alexandre é o filho único do rei Pedro II, último rei da Iugoslávia, da dinastia Karadjordjevitch, e da princesa Alexandra da Grécia e da Dinamarca. Ele reivindica o título de "Rei da Iugoslávia", o que não era e ainda não é reconhecido nem pelos estados iugoslavo nem sérvio, ou de qualquer outro país, desde a proclamação da república iugoslava em 1945. Ele prefere ser conhecido como "príncipe-herdeiro Alexandre II",  um título que combina seu título de nascimento com o nome de trono e a numeração romana que usaria se fosse coroado rei.

Família real atual 
SAR o príncipe herdeiro Alexandre IISAR a princesa herdeira Catarina (segunda esposa de Alexandre II)
SAR o príncipe hereditário Pedro (filho mais velho de Alexandre II)
SAR o príncipe Philip (segundo filho de Alexandre II)SAR a princesa Danica
SAR o príncipe Stefan
SAR o príncipe Alexander (filho mais novo Alexandre II)

Restante família 
SAR a princesa Linda (viúva de Tomislov, tio de Alexandre II)
SAR o príncipe NikolasSAR a princesa Ljiljana
SAR a princesa Marija
SAR a princesa Katarina
SAR o príncipe George
SAR o príncipe MichaelSAR a princesa Ljubica 
SAR a princesa Natalija

SAR a princesa Eva (viúva de André, tio de Alexandre II)
SAR a princesa Lavinia-Marie
SAR o príncipe Karl WladimirSAR a princesa Brigitte
SAR o príncipe Dimitri

Descendentes do príncipe Paulo, primo de Alexandre I, avô de Alexandre II:

SAR o príncipe Alexander (filho de Paulo)SAR a princesa Barbara (segunda esposa de Alexandre)
SAR o príncipe Dimitri
SAR o príncipe Michael
SAR o príncipe Sergius
SAR a princesa Helene
SAR o príncipe Dushan

SAR a princesa Elisabeth (filha de Paulo)

Monogramas 
Cada membro da família real jugoslava tem o seu monograma real próprio.

Famílias reais da Europa